Vanda Borelli Vranski (1886.  1970.), hrvatska pjesnikinja iz plemenitaške obitelji Borellija Vranskih. Sestra je slikarice Zoe i keramičarke Malvine.

Izvori 
Hrvatski leksikon A-K, Naklada Leksikon d.o.o., Zagreb, 1996., str. 125

Hrvatski slikari